QCD steht für
 Quantenchromodynamik (Quantenphysik), die quantenfeldtheoretische Beschreibung der starken Wechselwirkung
 Quality Cost Deployment, eine Methodenstruktur aus Marktforschung, Qualitätsplanung und kundenorientierter Kostenplanung zur Erstellung eines optimierten Leistungskonzeptes (Produkt- und Servicekonzept)
 Multimedia-Software-Player, siehe Quintessential Player

QCD